Meystre ist der Familienname folgender Personen:

 Abram-Daniel Meystre (1812–1870), Schweizer Politiker
 Pierre Meystre (* 1948), Schweizer Physiker